

События 
	
 Курск впервые упоминается в «Житии Феодосия Печерского».
 Герцогом Бургундии становится младший сын Роберта II.
 Присоединение к Германии Бургундии после смерти её последнего правителя Рудольфа III.
 1032—1044 — Папа Бенедикт IX (ок.1020-1055/6), племянник пап Бенедикта VIII и Иоанна XIX.
 Языческое восстание и распри в Польше.
 Мир Польши и Германии.
 В Киев прибыл будущий норвежский король Харальд III Сигурдссон, который взял в жены Елизавету, дочь Ярослава Мудрого. Киевский князь заключил со своим зятем договор о защите северных границ.
 Югры разгромили новгородцев.
 Ярослав Мудрый основал города Юрьев (ныне Белая Церковь, Киевская область, Украина), Корсунь (ныне Корсунь-Шевченковский, Черкасская область, Украина) и Богуславль (ныне Богуслав, Киевская область, Украина) берегах речки Рось.
 Масуд Газневи отвоевал Кирман у Буидов.
 Набег печенегов на Византию.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1032 году
 Гирт Годвинсон - известный англосаксонский аристократ.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1032 году
 Евстафий Мстиславич

См. также